Фаза́новые  — обширное семейство курообразных птиц (Galliformes), часто делится на несколько более мелких самостоятельных подсемейств.

Растительная и смешанная пища, выраженные вторичные половые признаки самцов (половой диморфизм), часто встречающаяся полигамия, значительное число яиц одной кладки, способ устройства гнезда, располагаемого в большинстве случаев на земле, характер и поведение птенцов, наконец, образ жизни — все эти признаки для фазановых в равной мере характерны, как и для курообразных вообще.

Строение и внешний вид 
В широком смысле слова к фазановым относятся те курообразные, которые обладают очень глубокими вырезками на заднем краю грудной кости — вырезками, превосходящими половину длины этой кости, а также более короткой основной фалангой заднего пальца, чем соответственная фаланга третьего пальца.

В отличие от семейства гоациновых (Opisthocomidae; ныне причисляется к отряду гоацинообразных) киль грудины хорошо развит; в отличие от семейства гокко (Cracidae) и семейства большеногов (Megapodiidae) — задний палец расположен выше передних.

В этом смысле к фазановым принадлежит большинство настоящих курообразных птиц с довольно коротким, изогнутым и крепким клювом, щелевидные ноздри которого обыкновенно прикрыты голыми пластинками; сравнительно небольшой головой и сильной шеей; часто с голыми, неоперёнными местами на голове, в особенности вокруг глаз, и иногда с мясистыми выростами на подбородке, возле ушей или на лбу и темени; короткими округленными крыльями; с сильными и грубыми ногами, приспособленными для ходьбы и для разрывания земли.

Из ряда признаков, характеризующих это подсемейство, заслуживают внимания шпоры, почти всегда существующие на ногах у самцов, затем короткие, сильно округленные крылья, обыкновенно длинный и широкий, кровлеобразный хвост из 12—18 перьев, из которых средние нередко удлинены, наконец, расширенный в форме горизонтальной пластинки соответственно сильному развитию хвостовых перьев остистый отросток последнего хвостового позвонка.

Различия между самцами и самками выражено здесь особенно резко. Самцы вообще отличаются блестящим, часто очень ярким оперением.

Образ жизни 
Оседлые птицы, живущие в лесах и кустарниках. Плохо и неохотно летают, хорошо бегают.

Питаются растительной и отчасти смешанной пищей.

Размножение 
Во время гнездования между самцами происходят жестокие бои. Полигамия составляет правило.

Яйца (6—10 и больше) кладутся на землю в углубление, выстилаемое сухими листьями и хворостом. Птенцы уже на третьей неделе могут взлетать на деревья. После вывода птенцов большинство соединяется в небольшие смешанные стаи.

Межвидовая гибридизация 
Phasianidae способны к спариванию между различными видами и даже родами и образование гибридов.

Некоторые из гибридов, как, например, гибриды от самцов обыкновенного фазана () и самок зелёного фазана (P. versicolor) или гибриды внутри рода Gallus, являются фертильными, то есть могут размножаться. В птичниках нередко встречаются гибриды между видом домашнего петуха и родами Phasianus и Lophura.

Классификация 
Ранее фазановых было принято делить на шесть групп (подсемейств): тетеревиных (Tetraoninae), куропатковых (Perdicinae), древесных кур, или зубчатоклювых куропаток (Odontophorinae), фазановых в узком смысле (Phasianinae), павлиновых (Pavoninae) и цесарковых (Numidinae). В более современных классификациях зубчатоклювые куропатки и цесарковые выведены в отдельные семейства — соответственно Odontophoridae и Numididae, павлины утратили статус подсемейства. В то же время в ранге подсемейства к фазановым добавлены индейковые, ранее считавшиеся самостоятельным семейством (Meleagrididae); в дальнейшем индейки были включены в трибу тетеревиных (Tetraonini) подсемейства Phasianinae.

В настоящее время семейство подразделяют на два подсемейства:
 Rollulinae
 Phasianinae
 "Erectile clade"
 Триба Lophophorini
 Триба Tetraonini
 Триба Phasianini
 incertae sedis: Lerwa, Ithaginis, Rhizothera, Pucrasia, Perdix
 "Non-erectile clade"
 Триба Pavonini
 Триба Polyplectronini (только Polyplectron)
 Триба Gallini
 Триба Coturnicini
 incertae sedis (классификация не устоялась; скорее всего, в кладе с Polyplectron): Tropicoperdix, Haematortyx, Galloperdix

Филогения 
Кладограмма, приведённая ниже, основана на исследовании ультраконсервативных элементов ДНК Де Чена и соавторов (2021). Гималайская куропатка (род Ophrysia), которая, возможно, является вымершим видом, не была включена в анализ. Названия триб и подсемейств указаны согласно Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World. Количество видов и названия родов Canachites, Ortygornis, Campocolinus и Synoicus даны в соответствии со списком, составленным ,  и Дэвидом Донскером от имени Международного союза орнитологов. Русскоязычные названия по «Пятиязычному словарю названий животных» (если не указано иное).

Примечания

Литература 
 Акимушкин И. И. Куриные птицы // Мир животных (Рассказы о птицах) / И. И. Акимушкин; Художники А. Блох, Б. Жутовский. — : Молодая Гвардия, 1971. — 384 с. — (Серия «Эврика»).
 
 
 Рахманов А. И., Бессарабов Б. Ф. Фазановые: содержание и разведение. — : Аграпромиздат, 1991. — 173 с.

Ссылки 
 Классификация фазановых по C.G. Sibley (1996).

Семейства птиц